Lo scoiattolo (Die Bergkatze) –  film del 1921 diretto da Ernst Lubitsch 
Lo scoiattolo –  film del 1981 diretto da Guido Zurli